Achmat-Jurt () – wieś w Czeczenii, w rejonie kurczałojewskim, do 2019 nosząca nazwę Centaroj
 Centaroj () – wieś w Czeczenii, w rejonie nożaj-jurtowskim